Суперкубок Англии по футболу 1979 года () — 57-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1978/79, и «Арсенал», обладатель Кубка Англии 1979 года. Матч закончился победой «красных» со счётом 3:1.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1979
Суперкубок Англии 1979
Суперкубок Англии 1979
Суперкубок Англии
События 11 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
Август 1979 года
Спорт в Великобритании в 1979 году
1979 год в Лондоне